Fernando de Aragón (Andria, 15 de diciembre de 1488 - Valencia, 26 de octubre de 1550) fue un noble del reino de Nápoles, duque de Calabria y virrey de Valencia. (No debe confundirse con el rey Fernando II de Aragón, dado que en diferentes épocas ambos fueron esposos de Germana de Foix).

Biografía  
Fue hijo primogénito del rey de Nápoles Federico I y de su segunda esposa Isabel del Balzo, quienes se ocuparon de darle una esmerada educación, propia de un príncipe del renacimiento italiano y además heredero al trono de Nápoles.

En 1501, cuando las tropas del rey Luis XII de Francia y las del rey Fernando el Católico ocuparon el país durante la guerra de Nápoles, el joven Fernando fue sitiado en Tarento por las fuerzas españolas bajo el mando de Gonzalo Fernández de Córdoba. En el transcurso del asedio, su expectativa de ser rey de Nápoles se vio truncada cuando su padre, el duque de Calabria, se rindió ante España y en noviembre de 1502 el heredero al trono de Nápoles fue hecho prisionero por Fernando el Católico y conducido a España. 

En España, como prisionero de guerra del rey de Aragón, fue nombrado lugarteniente de Cataluña, Mallorca, el Rosellón y la Cerdaña, y formó parte del séquito de Fernando el Católico. Pero al descubrirse que el duque Fernando trataba de negociar con el rey de Francia la recuperación de Nápoles, Fernando el Católico lo encarceló, en 1512, primero en Atienza y después en el castillo de Játiva. En 1521, tras un confinamiento de nueve años, al terminar la revuelta de las Germanías el rey Carlos V liberó a Fernando de su encarcelamiento, cuando contaba con treinta y cuatro años de edad.

En 1526 se casó con Germana de Foix, viuda de Fernando el Católico, su captor. Junto con Germana ocupó el cargo de virrey de Valencia y se inició así hasta su muerte un periodo de esplendor cortesano en Valencia caracterizado por la difusión artística de los libros y la música.

Tras la muerte de Germana en 1538, se casó en 1541 con Mencía de Mendoza, viuda de Enrique III de Nassau-Breda. No tuvo descendencia.

Murió en 1550 dejando sus bienes el Monasterio de San Miguel de los Reyes, que había fundado cinco años antes. Destaca de este legado su voluminosa biblioteca, cuyos códices pertenecen hoy a la Universitat de València. Fue enterrado en este mismo monasterio junto a su primera esposa Germana de Foix.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Italia del siglo XV
Nobles de Italia del siglo XVI
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Virreyes de Valencia
Nacidos en Andría

Enlaces externos
Colección de manuscritos digitalizados del duque de Calabria en Somni
Fallecidos en Valencia